ICTA est un sigle :
 isolant cintrable transversalement annelé, parfois élastique, en électricité. On parle alors de "gaine ICTA"
 Information and Communication Technologies Authority
 Institut de la science et technologie de l'alimentation de l'Université nationale de Colombie
 Ivory Coast Tourism Agency ;
 Instituto de ciencia y tecnología agrícolas, institut de recherche agronomique du Guatemala.